Ovo je abecedni spisak međunarodnih auto-oznaka svih država sveta, sređeno po abecednom redu oznake.
__БЕЗСАДРЖАЈА__

 Napomena
 * Nezvanično

Stare oznake 

 Napomena1  Postoje druge, nezvanične oznake u upotrebi, kao "BZH" za Bretanju, "CYM" za Vels, "VL" za Flandriju, "NI" za Severnu Irsku, "V" za Vojvodinu i "CD" za "Corps Diplomatique". One često označavaju mesta koja nisu međunarodno priznata kao nezavisna. Vidi http://www.kingkong.demon.co.uk/where/unoff.htm  za spisak nekih primera.
 Note2  Pojedine tablice mogu čak da označavaju i deo zemlje iz kog su potekli. Vidi http://www.kingkong.demon.co.uk/where/where.htm .

Izvori

Spoljašnje veze 
 
 U-{N Economic Commission for Europe, Working Party on Road Transport (WP.11)}-

Registarske oznake
Identifikovanje